Сельское поселение Ковалинское — сельское поселение в составе Кораблинского района Рязанской области.

Административный центр — деревня Ковалинка.

Население

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 6 населённых пунктов

Местное самоуправление 
Глава поселения — Чернова Валентина Дмитриевна.

Инфраструктура 
 Сельский дом культуры (д. Ковалинка, ул. Луговая, д. 2)
 Фельдшерско-акушерский пункт (д. Ковалинка, ул. Луговая, д. 4)
 Сельская библиотека (д. Ковалинка, ул. Луговая, д. 4)
 Магазин Кораблинского райпо (д. Ковалинка, ул. Молодёжная, д. 2)
 Отделение почтовой связи № 391226 (д. Ковалинка, ул. Молодёжная, д. 2)

Образование 
 Ковалинская общеобразовательная школа (д. Ковалинка, ул. Луговая, д. 8)
 Детский сад «Росинка» (д. Ковалинка, ул. Луговая, д. 10)
 Детский сад «Дюймовочка» (д. Великая Лука, ул. Центральная, д. 39)

Экономика 
 ООО «Новая жизнь» (д. Ковалинка, ул. Молодёжная, д. 2)
 Великолукское отделение ООО «Пламя» (бывш. СПК «Ленинский путь») (д. Великая Лука)

Примечания 

Муниципальные образования Кораблинского района
Сельские поселения Рязанской области